Marcel Augiéras (1882-1958), officier militaire et explorateur français ;
 François Augiéras (1925-1971), écrivain français.